Ustariz o Uztariz, o con tilde (Ustáriz o Uztáriz), puede hacer referencia a:

Apellido
Francisco Javier Ustáriz (1772 - 1814), político y abogado venezolano.
Jerónimo de Uztáriz (1670-1732), economista español.
Juan Andrés de Ustariz (1656 - 1718), gobernador de Chile (1709-1716).
Miguel Antonio de Ustáriz, gobernador de Puerto Rico (1789-1792).
Víctor Ustáriz, capitán del ejército boliviano (?-1932)

Topónimo
Ustaritz, localidad francesa.